Peucedanum filiforme är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Peucedanum filiforme ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
filiforme